Готье-Дюфайе — фамилия:

 Готье-Дюфайе, Лев Владимирович (1856—1912) — русский промышленник, руководил торговым домом «Л. В. Готье».
 Готье-Дюфайе, Эмилий Владимирович (1863 — после 1922) — московский общественный деятель и благотворитель.